Torvisco puede referirse a:
 el nombre común de la planta Daphne gnidium; o
 el nombre común de la planta Thymelaea villosa.